Assia se poate referi la:

Persoane
 Assia, o cântăreață franceză de muzică pop
 Assia Noris, o actriță ruso-italiană
 Assia Djebar, o romancieră, taducătoare și regizoare algeriană
 Assia Wevill
 Assia Dagher, o actriță și producătoare egipteană
 Lys Assia (1924-2018), o cântăreață elvețiană de muzică pop

Locuri 
 Askeia, Cipru (numit și Assia)

Companii 
 ASSIA (companie)
 Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA)

Vezi și
 Asya (dezambiguizare)